Nazwisko Floksztrumpf (Flokstrumpf) nosili:
 Ludwik Floksztrumpf, polsko-brazylijski inżynier
 Mieczysław Floksztrumpf, polsko-argentyński lekarz onkolog i radiolog
 Sabina Floksztrumpf, polska lekarka